Emely Torazza (ur. 2 listopada 2004) – szwajcarska skoczkini narciarska, reprezentantka SC Riedern. Brązowa medalistka zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w konkursie drużyn mieszanych (2022), dwukrotna indywidualna mistrzyni Szwajcarii (2019, 2021).

Przebieg kariery 
Pierwszymi startami zawodniczki w konkursach organizowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską były zawody w kombinacji norweskiej. W sierpniu 2018 na średniej skoczni w Oberstdorfie wzięła udział w zmaganiach zaliczanych do cyklu Youth Cup i zajęła 12. miejsce w Gundersenie oraz 10. w sprincie. W lutym 2019 w Kanderstegu uczestniczyła w konkursach Alpen Cupu. Uplasowała się wówczas na piątym miejscu w rywalizacji indywidualnej i na ósmym w zawodach drużynowych. Były to jej jedyne starty w kombinacji norweskiej w zawodach rangi FIS.

W marcu 2019 po raz pierwszy wystąpiła w zawodach FIS w skokach narciarskich. Jej pierwszy start miał miejsce w konkursie rangi Alpen Cup w Chaux-Neuve, w którym zajęła 22. miejsce.

W sezonie 2019/2020 startowała głównie w Alpen Cup, dziesięciokrotnie zdobywała punkty, a raz stanęła na podium – 10 sierpnia była druga w niemieckim Bischofsgrün. W sierpniu 2019 zadebiutowała w FIS Cupie, dwukrotnie zajmując 8. pozycję w zawodach w Râșnovie. 14 września 2019 wystartowała w Letnim Pucharze Kontynentalnym, zajmując 40. lokatę w norweskim Lillehammer. Pod koniec sezonu 2019/2020 wzięła udział w igrzyskach olimpijskich młodzieży w Prémanon, gdzie w indywidualnym konkursie skoków była 15., a w rywalizacji drużyn mieszanych zespół szwajcarski zajął ostatnie, 12. miejsce (Torazza nie wystartowała jednak ani w pierwszej, ani w drugiej serii zawodów).

W sezonie 2020/2021 ponownie głównie startowała w Alpen Cup. W cyklu wystąpiła ośmiokrotnie, zdobywając w każdych zawodach punkty. Najlepsze miejsce zajęła w Prémanon, gdzie była 5. Startowała również w cyklu FIS Cup, w którym na koniec sezonu sklasyfikowana została na 18. miejscu, zdobywając 119 punktów. Wystartowała na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2021. W rozgrywanych w Lahti zawodach zajęła 41. lokatę.

W sezonie 2021/2022 znalazła się w szwajcarskiej kadrze B juniorek. Sezon ten rozpoczęła od czterech startów w lipcu w Kuopio – najpierw była 13. i 16. w zawodach z cyklu FIS Cup, a następnie zajęła 9. i 10. miejsce w konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego, dzięki czemu zdobyła pierwsze w karierze punkty do klasyfikacji zawodów tej rangi, a w ogólnym rozrachunku uplasowała się w klasyfikacji łącznej całego cyklu na 27. pozycji z dorobkiem 55 punktów. W cyklu Alpen Cup w sezonie 2021/2022 trzykrotnie stanęła na podium zawodów – dwukrotnie zwyciężyła (9 sierpnia w Klingenthal i 12 sierpnia w Pöhli) i raz była druga (11 września w Libercu), dzięki czemu zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. 

W zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego 2021/2022 zdobyła punkty w Innsbrucku, zajmując 29. pozycję. Zimą zaprezentowała się także w pięciu konkursach cyklu FIS Cup, w czterech z nich znalazła się w czołowej dziesiątce. Przełożyło  się to na 11. miejsce w klasyfikacji łącznej cyklu w sezonie 2021/2022. W marcu 2022 wystartowała na Mistrzostwach Świata Juniorów 2022, zajmując 30. lokatę indywidualnie. Wystąpiła również na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2022, gdzie indywidualnie zajęła 18. miejsce, a w konkursie drużyn mieszanych zdobyła brązowy medal.

W kwietniu 2022 ponownie została powołana do żeńskiej kadry B, w której będzie startować w sezonie 2022/2023.

6 sierpnia 2022 zadebiutowała w Letnim Grand Prix. W Courchevel uplasowała się na 19. pozycji, jednocześnie zdobywając swoje pierwsze punkty w tym cyklu. 5 listopada 2022 zadebiutowała w Pucharze Świata, zajmując 40. miejsce w zawodach w Wiśle. 1 stycznia 2023 zdobyła pierwsze punkty cyklu dzięki zajęciu 29. lokaty w konkursie w Ljubnie.

Pięciokrotnie stanęła na podium mistrzostw Szwajcarii – w 2017 w Einsiedeln i w 2018 w Kanderstegu zdobyła brązowy medal, w 2019 w Chaux-Neuve została mistrzynią kraju, a w 2020 w Einsiedeln zdobyła srebrny medal, a w 2021 po raz drugi w karierze została mistrzynią Szwajcarii. Zwyciężyła na średniej skoczni narciarskiej w Gibswil, w zawodach tych wzięły udział cztery zawodniczki.

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Drużynowo

Starty E. Torazzy na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty E. Torazzy na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letinego Grand Prix

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwajcarskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2004